Endstufe steht für:

 Endstufe, Teil eines Leistungsverstärkers
 Endstufe (Band), deutsche Rockband
 Endstufe (Roman), Roman von Thor Kunkel